Arthur Kennedy peut désigner :
 Arthur Kennedy (1914-1990), acteur américain ;
 Arthur Edward Kennedy (1809–1883), administrateur colonial britannique.